Mushishi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Mushishi (vattendrag i Burundi, Makamba), 
 Mushishi (periodiskt vattendrag), Bujumbura Rural, 

Robotskapade Burundiförgreningar